Karazija  ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Karazijaitė (ledig)
Karazijienė (verheiratet)

Personen 

 Rimantas Karazija (1936–2012),  Veterinärmediziner und  Landwirtschaftsminister
 Romualdas Karazija (* 1942),  Physiker
 Stasys Karazija (* 1930),  Forstwissenschaftler und Professor

Familienname
Litauischer Personenname